Иван Шеремет:
 Шеремет, Иван Григорьевич (1925—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шеремет, Иван Петрович (1915—1979) — комбайнёр Должанской МТС, Герой Социалистического Труда.